Лос Пасијегос има више значења:

 Лос Пасијегос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пасијегос, Ел Новиљеро (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику